Aragonia – region w Hiszpanii
 Aragon – miasto we Francji
 Aragon – miasto w USA, w stanie Georgia
 Aragon – jednostka osadnicza w USA, w stanie Nowy Meksyk
 Louis Aragon – francuski powieściopisarz i poeta